Ermenegildo (†585) (Sant'Ermenegildo) – celebrato il 13 aprile dalla Chiesa cattolica ed il 1º gennaio o 1º novembre da quelle ortodosse;
Ermenegildo – nome proprio di persona maschile